Snatch ist der Titel folgender Werke:

 Snatch, Originaltitel von Snatch – Schweine und Diamanten, Filmkomödie von Guy Ritchie (2000)
 Snatch (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie, basiert lose auf Ritchies Film (2017–2018)